Tattoos & Tequila е трети соло албум на вокалиста на американската хевиметъл група Mötley Crüe Винс Нийл. Първи соло албум от 15 години насам след Carved in Stone (1995). Съдържа предимно кавър песни на рок групи и изпълнители от 1970-те и само две нови песни – Tattoos & Tequila, написана от Марти Фредериксен и Another Bad Day. Another Bad Day първоначално е написана за Mötley Crüe, но отпада, защото Томи Лий не харесва името.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Джеф Бландо – китара
 Дейна Стръм – бас
 Золтан Чейни – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Винс Нийл
Музикални албуми от 2010 година